Чемпионат России по хоккею с мячом 2020/2021 — 29-й сезон высшего дивизиона системы хоккейных (с мячом) лиг России —  Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2020/2021. Чемпионом России стала команда «Енисей», переиграв в финальном матче, прошедшем 21 марта 2021 года в Красноярске на стадионе «Арена „Енисей“», со счётом 4:2 московское «Динамо».

Регламент 
Соревнования проводятся в два этапа.

I этап (регулярный Чемпионат) 
Соревнования проводятся по круговой системе в два круга. Каждая команда проводит одну игру на своём поле и одну игру на поле соперника. Сроки проведения: с 7 ноября 2021 года по 27 февраля 2022 года.

Команды, занявшие 1—8 места, допускаются ко второму этапу. Остальные команды в итоговой таблице Чемпионата располагаются в соответствии с местами, занятыми на первом этапе.

II этап (плей-офф) 
Команды, занявшие 1—8 места на первом этапе, по системе плей-офф определяют призёров Чемпионата, начиная с 1/4 финала.

Команды на втором этапе распределяются в соответствии с сеткой плей-офф.

Соревнования 1/4 финала проводятся до двух побед. Игры 1/4 финала проводятся 3 и 6 марта (дополнительная игра 7 марта) 2021 года. Первую игру команда, занявшая более высокое место на первом этапе, проводит на поле соперника, а вторую и, в случае необходимости, третью, на своём поле.

Итоговые места команд, проигравших в 1/4 финала, определяются по итогам регулярного Чемпионата. Команда, занявшая самое высокое место на I этапе, занимает 5-е итоговое место и т. д.

Соревнования 1/2 финала проводятся до двух побед. Первую игру команда, занявшая более высокое место на первом этапе, проводит на поле соперника, а вторую и, в случае необходимости, третью, на своём поле. Игры проводятся 10 и 13 марта (дополнительная игра 14 марта) 2021 года.

Команды, проигравшие в играх серии 1/2 финала, проводят между собой две игры за 3-е место. Игры проводятся 17 и 20 марта 2021 года.

Финал проводится из одной игры — 21 марта 2021 года. Место проведения матча определяется на конкурсной основе.

Список участников

Регулярный чемпионат

Плей-офф 

Примечание:
Победитель в играх за 3-е место определяется:
1. по большему количеству набранных очков;
2. по лучшей разности забитых и пропущенных мячей;
3. по большему количеству мячей забитых на чужом поле.

В случае равенства этих показателей по окончании второй игры назначается дополнительное время (два тайма по 10 минут) до первого забитого мяча. Если и в дополнительное время победитель не выявится, то он определяется с помощью пробития 12-метровых ударов (в соответствии с Положением о пробитии послематчевых 12-метровых ударов).

Статистика чемпионата

Бомбардиры 

Примечание: И = проведено игр; Г = забито голов; П = отдано голевых передач; Г+П = гол+пас.

Индивидуальные призы ФХМР

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФХМР — rusbandy.ru
 Положение о проведении Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2020/2021 гг.
 Федерация хоккея с мячом России. Чемпионат России среди команд Суперлиги сезона 2020/2021

Чемпионаты России по хоккею с мячом
2020 год в хоккее с мячом
2021 год в хоккее с мячом